Лев VIII (; ?,  — , ) — Папа Римский с 6 декабря 963 года по 1 марта 965 года. Взошёл на престол благодаря поддержке императора Оттона I Великого, низложившего Иоанна XII и изгнавшего Бенедикта V, поэтому его легитимность оспаривается. Заслужил хорошую репутацию своим аскетизмом, позабытым за полвека порнократии.

Биография 
Родился в Риме в регионе рядом с Аргентарийским оврагом. Лев был сыном Иоанна, занимавшего должность протонотария, и членом знатной семьи. Во время понтификата Иоанна XII он был смотрителем римской государственной школы для писцов. В 963 году он был включен в делегацию, которая была направлена Иоанном к императору Священной Римской империи Оттону I, который осаждал короля Италии Беренгара II в замке Святого Льва в Умбрии. Посольство должно было успокоить императора, а также заявить протест по поводу действий Оттона, который требовал, чтобы города Папской области принесли присягу на верность императору, а не папе. 

К тому времени, когда Оттон вошел в Рим, чтобы свергнуть Иоанна, Лев служил протонотарием Апостольского Престола. Синод, созванный императором, неканонично низложил Иоанна и приступил к избранию Льва, который был кандидатом от императора. 4 декабря 963 года он был избран, хотя еще был мирянином, поэтому такие выборы были также недействительными. В течение дня Лев был рукоположён последовательно иподиаконом, диаконом и священником и кардинал-епископом. Наконец, 6 декабря 963 года Лев принял сан епископа Рима. Свергнутый Иоанн, однако, все еще имел большое число сторонников в городе. Он предложил большие взятки римской знати, если она восстанет и свергнет Оттона и убьет Льва. В начале января 964 года римский народ поднял восстание, которое было быстро подавлено войсками Оттона. Лев, надеясь примириться с римской знатью, уговорил Оттона освободить заложников, которых он взял из ведущих римских семей в обмен на их смирение. Однако как только Оттон покинул Рим 12 января 964 года, римляне снова восстали, что вынудило Льва бежать из Рима и укрыться у Оттона.

Иоанн XII вернулся и в феврале созвал синод, который, в свою очередь низложил Льва 26 февраля 964 года. Лев остался с Оттоном, а после смерти Иоанна XII в мае 964 года римляне избрали папой Бенедикта V. Оттон приступил к осаде Рима, и когда римляне в конце концов сдались, Лев вновь занял трон в Латеранском дворце.

Вместе с несколькими сторонниками Бенедикт в папских одеждах был приведен ко Льву, который спросил его, как тот осмелился занять кафедру Святого Петра, в то время, когда Лев был еще жив. Бенедикт ответил: "Если я согрешил, помилуй меня". Получив обещание от императора, что его жизнь будет сохранена, если он покается, Бенедикт бросился к ногам Льва и признал свою вину. Лев созвал синод, который отменил все рукоположения Бенедикта. Однако, благодаря заступничеству Оттона, Бенедикту разрешили сохранить сан диакона. После того, как римская знать присягнула над могилой святого Петра в верности Льву, Оттон покинул Рим (июнь 964).

Запуганное императором духовенство подчинилось Льву. Папа издал множество булл, многие из которых предоставляли льготы Оттону и его преемникам. Некоторые из булл предоставляли германским императорам право выбора своих преемников в королевстве Италия, право выдвигать кандидатов в папы, а все папы, архиепископы и епископы должны были получить инвеституру от императора. Однако, хотя Лев получил различные уступки от своего покровителя, в настоящее время считается, что буллы о согласии императора с введением в должность священнослужителей были подделаны во время борьбы за инвеституру.

Лев VIII умер 1 марта 965 года, и ему наследовал Иоанн XIII. Согласно Liber Pontificalis, Лев был почтенным и энергичным человеком, ряд улиц в районе Аргентарийского оврага был назван в его честь.

Споры о легитимности 
Лев в течение многих лет считался антипапой. Ныне, в связи с неканоническими обстоятельствами избрания Льва принято считать, что до низложения Бенедикта V он наверняка был антипапа. Кроме того, хотя низложение Иоанна XII также было признанно недействительным, избрание Бенедикта V было каноническим. Тем не менее, если верить Лиутпранду Кремонскому, который вел хронику событий этого периода, Бенедикт согласился со своим низложением, так что Лев может рассматриваться как законный папа с июля 964 года и до своей смерти в 965 году. Тот факт, что следующий папа по имени Лев получил порядковый номер IX,  также указывает, что он признавался как истинный папа.

Примечания

Ссылки 

 
 Gregorovius, Ferdinand, The History of Rome in the Middle Ages, Vol. III (1895)
 Mann, Horace K., The Lives of the Popes in the Early Middle Ages, Vol. IV: The Popes in the Days of Feudal Anarchy, 891-999 (1910)

 

Папы римские
Церковные деятели X века